Међународни кошаркашки турнир Акрополис (познат и као Кошаркашки турнир Акрополис у Атини и Кошаркашки куп Акрополис) (грчки: Τουρνουα Ακροπολις) међународно је кошаркашко такмичење које се игра између националних тимова. Такмичење је покренуто 1986. године и одржава се током лета у грчкој престоници Атини. Термин турнира је пре великих званичних ФИБА турнира попут Европског првенства, Светског првенства и Летњих олимпијских игара. Турнир је назван по познатом атинском Акропољу.

Турнир организује Кошаркашки савез Грчке, а спонзорише Еуробанк. Такмичење се игра по правилима ФИБА, а утакмице су пријатељског и припремног карактера.

Дворане

Историја 
Сениорска мушка кошаркашка репрезентација Грчке је до сада освојила турнир 17 пута. Године 1991, Кошаркашки савез Грчке и ФИБА Европа су се удружили како би одржали специјално издање јубиларног турнира ФИБА, у циљу обележавања стогодишњице кошаркашког спорта. Стогодишњи јубиларни турнир се не рачуна са осталим издањима Акрополис турнира, јер га није организовао искључиво Кошаркашки савез Грчке.

До данас је одржано 30 редовних издања турнира Акрополис у организацији Кошаркашког савеза Грчке, као и незванично специјално издање ФИБА стогодишњег јубиларног турнира из 1991. године. Турнир није организован 2012. године, јер је репрезентација Грчке тог лета учествовала у квалификацијама за Летње олимпијске игре у Лондону. Акрополис турнира није било ни 2014, 2016, 2018. и 2020. године.

Досадашња издања турнира

Биланс медаља

Резултати по државама

Најкориснији играчи

Референце

Спољашње везе 
Званични сајт 
Basket.gr Резултати на Акрополис купу 
Архива - Акрополис куп 

Кошаркашке репрезентације
Спорт у Атини